Lamentin – miasto na Gwadelupie
 Lamentin – miasto na Martynice